Dóbroie (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia
 Dóbroie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia